Фундатура има више значења:

 Фундатура (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Фундатура (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Фундатура (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Фундатура (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Фундатура (Делешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Фундатура (Арсура), насеље у округу Васлуј у Румунији